Рамса́рские уго́дья Украи́ны — водно-болотные угодья на территории Украины, охраняемые согласно Рамсарской конвенции.

Под водно-болотными угодьями согласно конвенции понимаются районы болот, фенов, торфяных угодий или водоёмов — естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или солёных, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров.

Перечень охраняемых территорий 
На территории Украины в перечень территорий, охраняемых согласно Рамсарской конвенции, входят 39 водно-болотных угодья общей площадью 786 321 га.

См. также 
 Всемирный день водно-болотных угодий

Ссылки 
 The Annotated Ramsar List of Wetlands of International Importance: Ukraine

Списки:Украина
Украина